Horvátország
 Bresnica, falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Koszovó
 Bresnica, falu Zvečan községben, a Kosovska Mitrovicai körzetben

 Szerbia
 Bresnica, falu Bosilegrad községben, a Pčinji körzetben
 Bresnica, falu Čačak községben, a Moravicai körzetben
 Bresnica, falu Koceljeva községben, a Macsói körzetben
 Bresnica, falu Vranje községben, a Pčinji körzetben

 Szlovénia
 Bresnica, falu Ormož községben, Podravska régióban